Tarentum – nome latino della città magnogreca Taras (odierna Taranto, in Puglia)
Tarentum – comune statunitense della Pennsylvania, noto per essere stato il primo sito di estrazione del petrolio negli Stati Uniti d'America
Tarentum – area sacra di Roma antica ubicata nel Campo Marzio